Cottage Grove kan syfta på:

 Cottage Grove, Minnesota
 Cottage Grove, Oregon
 Cottage Grove, Wisconsin